La denominación Condado de Cherokee puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Cherokee, condado de Alabama.
 Condado de Cherokee, condado de Georgia.
 Condado de Cherokee, condado de Iowa.
 Condado de Cherokee, condado de Kansas.
 Condado de Cherokee, condado de Carolina del Norte.
 Condado de Cherokee, condado de Carolina del Sur.
 Condado de Cherokee, condado de Oklahoma.
 Condado de Cherokee, condado de Texas.